Komorów (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Ostrzeszowski, woiwodschap Groot-Polen
 Komorów (powiat Miechowski), een plaats in het Poolse district Miechowski, woiwodschap Klein-Polen
 Komorów (powiat Tarnowski), een plaats in het Poolse district Tarnowski, woiwodschap Klein-Polen
 Komorów (powiat Tomaszowski), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Łódź
 Komorów (powiat Rawski), een plaats in het Poolse district Rawski, woiwodschap Łódź
 Komorów (Lubusz), een plaats in het Poolse district Krośnieński, woiwodschap Lubusz
 Komorów (powiat Pruszkowski), een plaats in het Poolse district Pruszkowski, woiwodschap Mazovië
 Komorów (powiat Przysuski), een plaats in het Poolse district Przysuski, woiwodschap Mazovië
 Komorów (powiat Warszawski Zachodni), een plaats in het Poolse district Warszawski Zachodni, woiwodschap Mazovië
 Komorów (powiat Oleśnicki), een plaats in het Poolse district Oleśnicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Komorów (powiat Świdnicki), een plaats in het Poolse district Świdnicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Komorów (powiat Buski), een plaats in het Poolse district Buski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Komorów (powiat Konecki), een plaats in het Poolse district Konecki, woiwodschap Świętokrzyskie
 Komorów (Subkarpaten), een plaats in het Poolse district Kolbuszowski, woiwodschap Subkarpaten